kadzidło – przeznaczone do spalania substancje zapachowe pochodzenia naturalnego

W Polsce
 Kadzidło – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Kadzidło – gmina w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim
 Kadzidło – gromada
 Kadzidło – stacja kolejowa we wsi Kadzidło